Фёдор Афанасьевич Новиков (1935—2002) — партийный советский деятель.

Биография 
Окончил Джамбулский технологический институт лёгкой и пищевой промышленности, в 1961 году — Академию общественных наук при ЦК КПСС; кандидат экономических наук.

Работал начальником компрессорного цеха, главным механиком Алма-Атинского городского молочного комбината (1961—1972), директором Кокчетавского мясного комбината.

С 1972 года — заместитель, с октября 1973 по август 1979 — председатель исполнительного комитета Кокчетавского городского совета. С 1982 года — инструктор, заведующий отделом Кокчетавского обкома КП Казахстана; министр мясной и молочной промышленности Казахской ССР.

В 1987—1990 годы — председатель Исполнительный комитет Гурьевского областного Совета.

С образованием Мангистауской области — председатель областного Совета (21.8.1990 — февраль 1992), одновременно — первый секретарь обкома партии (21.8.1990 — 7.9.1991).

Примечания 

Выпускники Джамбулского технологического института лёгкой и пищевой промышленности
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Председатели Кокчетавского горисполкома
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Председатели Гурьевского облисполкома
Первые секретари Мангышлакского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва